Allemano ist ein Familienname:

 Lina Allemano (* 1973), kanadische Jazz- und Improvisationsmusikerin
 Serafino Allemano, italienischer Karosseriehersteller, Gründer von Carrozzeria Allemano